Hans Dekkers (1928), Nederlands wielrenner, geboren in 1928
Hans Dekkers (1954), Nederlands schrijver, geboren in 1954
Hans Dekkers (1981), Nederlands wielrenner, geboren in 1981

Zie ook
Hens Dekkers